VTM steht für:
 Verlag für Therapeutische Medien Dr. Stein & Co. OHG, siehe Arnd Stein
 Vlaamse Televisie Maatschappij, belgischer Fernsehsender
 Militärflugplatz Nevatim (IATA-Code), israelischer Militärflughafen

VTM